Hostrup (parochie, Esbjerg)
Hostrup (parochie, Tønder)